Шигуа́й () — район городского подчинения городского округа Баотоу автономного района Внутренняя Монголия (КНР). Название района является китайской транслитерацией монгольского слова «шегуйт», означающего лесистую местность.

История 
В 1949 году здесь был образован Горнодобывающий район Шигуайгоу (石拐沟矿区) аймака Уланчаб. В 1956 году он был передан под юрисдикцию Баотоу и переименован в Горнодобывающий район Шигуай (石拐矿区). В 1999 году горнодобывающий район был преобразован в район городского подчинения.

Административное деление 
Район Шигуай делится на 6 уличных комитетов, 1 посёлок и 1 сомон.

Ссылки 
 

Районы Баотоу